Torsåkers kyrka kan syfta på:
Torsåkers kyrka, Gästrikland – en kyrka i Torsåker i Hofors kommun
Torsåkers kyrka, Södermanland – en kyrka söder om Gnesta
Torsåkers kyrka, Ångermanland – en kyrka norr om Kramfors